Eng ist:
 Ŋ, ein Buchstabe im lateinischen Alphabet

Eng ist ein geographischer Name:

Orte:
 Agno, eine Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Eng (Gemeinde Vomp), ein Almdorf im Tiroler Karwendelgebirge in Österreich
 Eng (Helmeroth), ein Ortsteil der Ortsgemeinde Helmeroth im Kreis Altenkirchen, Deutschland

Gewässer:
 Eng, rechter Zufluss des Hungergrabens am Südrand von Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, siehe Binzenlöchlesgraben#Unterlauf Eng

Eng ist der Familienname folgender Personen:
 Atchima Eng-Chuan (* 1990), thailändische Leichtathletin
 Eirik Chambe-Eng, norwegischer Programmierer
 Esther Eng (1914–1970), US-amerikanische Regisseurin und Gastronomin
 Franz Eng (1928–2022), Schweizer Politiker
 Holger Eng (* 1961), deutscher Internationaler Meister im Schach
 Johnny Eng (* 1958), chinesischer Gangster
 Lawrence Eng, koreanisch-US-amerikanischer Sozialwissenschaftler
 Martin Eng (* 1986), norwegischer Biathlet
 Ong Hock Eng (1933–2022), malaysischer Sportschütze
 Peter Eng (1892–1939), österreichischer Karikaturist und Trickfilmzeichner
 Philipp Eng (* 1990), österreichischer Rennfahrer
 Vivien Eng († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Werner Eng (* 1967), deutscher Schauspieler

eng ist:
 der Sprachcode für das Englische in den ISO-Standards 639-2 und 639-3

ENG steht als Abkürzung für:
 Elektroneurographie eine Methode der Elektrophysiologie
 Elektronische Berichterstattung
 Elektronystagmographie eine Methode zur Feststellung schneller Augenbewegungen (Nystagmus)
 Empty Net Goal im Eishockey
 England, unter anderem FIFA-Code

EnG steht als Abkürzung für:
 Energiegesetz (Schweiz)

eng. steht als Abkürzung für:
 Engineer (Ingenieur) bzw. Engineering, z. B. in B.Eng. (Bachelor of Engineering) oder M.Eng. (Master of Engineering)

Siehe auch:
 Engh

Abkürzung